Desa Besowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Besowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,88, long 112,31), Jawa Timur, 
 Desa Besowo (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 111,66), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar